Història
 Període Nara, al Japó abasta els anys 710 fins al 784 i va succeir al període Asuka 
 Setge de Nara, batalla de les guerres Genpei després de la batalla d'Uji (1180)

Organitzacions
 NARA, acrònim de la National Archives and Records Administration

Personatges
 Yoshitomo Nara, artista japonès
 Shikamaru Nara, personatge del manga Naruto

Toponímia
 Nara (Japó), ciutat capital de la Prefectura de Nara
 Prefectura de Nara, part de la regió de Kansai, a Honshu central, Japó 
 Nara (Mali), localitat a Mali.
 Principat de Nara, a Rewa Kantha, Índia
 Nara Occidental, canal al Sind
 Nara Oriental, canal al Sind
 Nara (riu), riu de Rússia